Ранчо ел Сијете има више значења:

 Ранчо ел Сијете (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Сијете, Ла Пализада (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Сијете (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику